Călugăreanu se poate referi la:
 Dimitrie Călugăreanu (1868  1937), medic, fiziolog și naturalist român, membru corespondent al Academiei Române
 Gheorghe Călugăreanu (1902  1976), matematician român, membru titular al Academiei Române, fiul lui Dimitrie Călugăreanu
 Anda Călugăreanu (1946  1992), actriță și interpretă de muzică ușoară și folk

Vezi și 
 Călugăr (dezambiguizare)
 Călugăru (dezambiguizare)
 Călugăreni (dezambiguizare)
 Călugăreanu (nume de familie)

 Râul Călugărul (dezambiguizare)
 Râul Călugăreasa (dezambiguizare)

Nume de familie românești